Halstenbach steht für
 Halstenbach (Agger), Nebenfluss der Agger in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Halstenbach (Gummersbach), ein Ortsteil von Gummersbach
 Villa Halstenbach in Wuppertal 
Siehe auch:
Halsterbach